Chiesa di San Tommaso d'Aquino – chiesa di Berlino
Chiesa di San Tommaso d'Aquino – chiesa di Caramanico Terme
Chiesa di San Tommaso d'Aquino – chiesa di Napoli
Chiesa di San Tommaso d'Aquino – chiesa di Parigi
Chiesa di San Tommaso d'Aquino – chiesa di Priverno
Chiesa di San Tommaso d'Aquino – chiesa di Roma
Chiesa di San Tommaso d'Aquino – chiesa rettoria di Roma
Chiesa di San Tommaso d'Aquino – chiesa di Saragozza